Список Героев Советского Союза родившихся или проживавших в Молдавской ССР.
[[Файл:Hero of the USSR Gold Star.png|thumb|right|120px|Медаль «Золотая Звезда» — вручалась Героям Советского Союза]]

 Дни рождения указаны по новому стилю.

Примечания

Ссылки 
 Нашии соотечественники — Герои Советского Союза
 Кто из уроженцев Молдавии был награждён званием Героя Советского Союза
 ПРИДНЕСТРОВЦЫ — ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

М